Les Bordes je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Les Bordes (Indre) – obec v departementu Indre
 Les Bordes (Loiret) – obec v departementu Loiret
 Les Bordes (Saône-et-Loire) – obec v departementu Saône-et-Loire
 Les Bordes (Yonne) – obec v departementu Yonne
 Les Bordes-Aumont – obec v departementu Aube
 Les Bordes-sur-Arize – obec v departementu Ariège
 Les Bordes-sur-Lez – obec v departementu Ariège

Podobné slovo 
 Bordes